Possession (1981) van Andrzej Żuławski
 Possession (1987) van Michael Mazo en Lloyd A. Simandl
 Possession (2002) van Neil LaBute
 Possession (2007), korte film van Hervé Joseph Lebrun
 Possession (2009) van Joel Bergvall en Simon Sandquist